Profecies de Bernat de Mogoda és un poema de noranta-dues quartetes amb profecies, probablement de mitjan , falsament atribuït al cavaller Bernat de Mogoda, el qual participà en la campanya de Conquesta de Mallorca amb Jaume I d'Aragó (1229).

Contingut de l'obra 
Es tracta d'un text en la tradició profètica d'Anselm Turmeda, escrit per un autor mallorquí anònim amb referències a la revolta de les Germanies. Tant per raons lingüístiques com per l'exactitud de les referències a fets posteriors ha de ser considerat un text apòcrif, amb voluntat d'incidir en el present del  a través d'un model molt prestigiós aleshores.

Profecies de Bernat de Mogoda s'ha d'inscriure dins la densa producció literària que hi hagué a Mallorca a l'entorn de les Germanies (1521-23). La còpia més antiga conservada, amb uns comentaris de Jeroni Pont i Desmur, és del 1606. S'han consignat com a dates extremes de composició el 1523 i el 1576, si bé també ha estat atribuït al mateix Jeroni Pont.

Referències 

Lírica medieval
Obres literàries del segle XVI